Filtración puede referirse a:
 La filtración, proceso de separación de sólidos en suspensión en un líquido mediante un medio poroso, que retiene los sólidos y permite el paso del líquido.
 La filtración a vacío, técnica de separación de mezclas sólido-líquido.
 El embudo de filtración, embudo de laboratorio utilizado para trasvasar líquidos de un recipiente a otro.
 Una filtración una colección creciende e indexada de σ-álgebras.

Además, puede hacer referencia a:
 La filtración informativa, práctica que consiste en la entrega de documentación personal o secreta, o información privilegiada, a los medios de comunicación para que estos la difundan y poder así generar un efecto de denuncia, político, económico o de mero escándalo.
 La filtración en Internet, la que se produce cuando la información confidencial se libera al público en Internet.
 La filtración de documentos diplomáticos de los Estados Unidos o Cablegate; trabajos hechos por el sitio web WikiLeaks, considerados como filtración masiva de documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
 La filtración de fotografías de celebridades de 2014, que afectó principalmente a mujeres famosas al exponer en internet sus retratos de desnudos tomados en la intimidad.

 La tasa de filtración glomerular o índice de filtrado glomerular; en fisiología, volumen de fluido filtrado por unidad de tiempo desde los capilares glomerulares renales hacia el interior de la cápsula de Bowman.

Enlaces externos